Координационный совет оппозиции Киргизии (; также Координационный совет) — негосударственный представительный орган киргизской оппозиции, созданный с целью организации процесса преодоления политического кризиса и осуществления передачи власти.

Состав 
В совет вошли шесть политических партий страны: СДПК, «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол» и «Замандаш».

Хронология 
5 октября 2020 года в Киргизии начались акции протеста против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся накануне.

6 октября шесть оппозиционных партий основали Координационный совет, лидером которого был избран председатель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. По информации агентства 24.kg, в состав совета вошли бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов, а также депутат парламента Алтынбек Сулайманов, руководитель оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров и бывший депутат Равшан Джеенбеков.

Второй Координационный совет 
Уже 7 октября пять партий: «Чон-Казат», «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру» создали второй Народный координационный совет (также Координационный совет по управлению страной) на заседании в здании правительства республики. Новый совет не признал назначение премьер-министра Садыра Жапарова, а также распустил парламент. Также он выдвинул своего кандидата в главы правительства Тилека Токтогазиева (от партии «Ата Мекен»).

Примечания 

Акции протеста в Киргизии
Политические организации Киргизии
Политическая оппозиция